Sennhütte bezeichnet:

 im Alpenraum verbreiteter ländlicher Haustyp, siehe Chalet
 Sennhütte (Tübingen), ehemalige Tübinger Ausflugsgaststätte
 Sennhütte (Radebeul), ehemalige Niederlößnitzer Gastwirtschaft, heute Kulturdenkmal in Radebeul, Kreis Meißen, Sachsen

siehe auch:
 Franz-Senn-Hütte, eine Schutzhütte in Tirol